Neighborhood Records – etichetta discografica
 Neighbourhood – album di Manu Katché del 2005
 Neighborhood – serie di singoli degli Arcade Fire. Ne sono stati pubblicati 4. Il quarto non venne scelto come singolo:
Neighborhood 1 (Tunnels)
Neighborhood 2 (Laika)
Neighborhood 3 (Power Out)
Neighborhood 4 (7 Kettles)
 Neighborhoods – album di Olu Dara del 2001